Por el nombre de monasterio de la Visitación de Santa María pueden conocerse, entre otros, los siguientes:
el monasterio de la Visitación de Santa María de Burgos;
el Real Monasterio de la Visitación de Santa María de Orihuela; y
el monasterio de la Visitación de Santa María de Vitoria.